Donji Dobrun (în ) este un sat din comuna Višegrad, Republica Srpska, Bosnia și Herțegovina. În anul 2013 avea o populație de 92 de locuitori.

Demografie

Note

Legături externe
 Site-ul oficial al comunei Višegrad

Localități din Bosnia și Herțegovina